NYSE Amex Equities, voorheen de American Stock Exchange (AMEX), een Amerikaanse effectenbeurs
American Express, een financiële dienstverlener
American Express Community Stadium, een voetbalstadion in Engeland
Amex (motorfiets), een Duits motorfietsmerk